La Coppa di Israele 2018-2019  è la 59ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute dall'11 al 14 febbraio alla Pais Arena di Gerusalemme.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2018-2019

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Gerusalemme